Telêmaco Borba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Telêmaco Borba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná